El Naranjo (dt.: Der Apfelsinenbaum) steht für folgende Orte:

in Mexiko:
 El Naranjo (Campeche)
 El Naranjo (Colima)
 El Naranjo (Palenque) in Chiapas
 El Naranjo (Tapachula) in Chiapas
 El Naranjo (Coyuca de Catalán) in Guerrero
 El Naranjo (Iguala de la Independencia) in Guerrero
 El Naranjo (Leonardo Bravo) in Guerrero
 El Naranjo (México)
 El Naranjo (San Luis Potosí)
 El Naranjo (Veracruz)
 Municipio El Naranjo, Verwaltungseinheit in San Luis Potosí

in Argentinien:
 El Naranjo (Salta)
 El Naranjo (Tucumán)

in der Dominikanischen Republik:
 El Naranjo (Dominikanische Republik)

in Guatemala:
 El Naranjo (Escuintla), Siedlung im Departamento Escuintla

in Honduras:
 El Naranjo (Honduras)
Des Weiteren ist El Naranjo der Titel einer Sammlung von Geschichten des mexikanischen Schriftstellers Carlos Fuentes aus dem Jahr 1993.